Il singolare del torneo di tennis Alpirsbach Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefan Koubek che ha battuto in finale Orlin Stanojčev 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Tomas Nydahl (primo turno)
 Jens Knippschild (primo turno)
 Dirk Dier (primo turno)
 Orlin Stanojčev (finale)

 Álex López Morón (quarti di finale)
 Stefan Koubek (Campione)
 Marzio Martelli (semifinali)
 Marco Meneschincheri (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alpirsbach Challenger 1998